Live in Brazil — концертный альбом группы Nazareth, выпущенный в октябре 2007 года на DVD. Концерт проходил в апреле 2007-года в городе Куритиба.

Список композиций 
 Night Woman
 Razamanaz
 I Want To Do Everything For You
 Alcatraz
 Dream On
 Danger Danger
 My White Bicycle
 Holiday
 Love Leads To Madness
 Loved And Lost
 Telegram/Leader
 The Rowan Tree/Tell Me That You Love Me
 This Flight Tonight
 Hair Of The Dog
 Love Hurts
 Morning Dew
 Broken Down Angel

Extras

— Walking Through The Backstage
— Documentary: Brazilian Fans
— Memories From Brazil

Участники записи 
 Pete Agnew — бас-гитара, бэк-вокал
 Dan McCafferty — вокал
 Lee Agnew — ударные
 Jimmy Murrison — гитара

Ссылки 
 «Live in Brazil» на сайте amazon.com
 песня Love Hurts на YouTube
 Live in Brazil на сайте imusic
 Live in Brazil на сайте amazon
 Новый альбом NAZARETH и проделки Чарльтона

Концертные альбомы 2007 года
Концертные альбомы Nazareth
Альбомы на английском языке